Charles Evans peut nommer :
 Charles Evans (1885-1974), acteur anglais ;
 Charles Evans (1918-1995), alpiniste anglais ;
 Charles Evans, personnage de fiction de l'univers de Star Trek.